, homme politique américain.
 Julius Lippert, homme politique nazi allemand.
 , historien autrichien.
 Mario Lippert, acteur suisse.
 Mark Lippert, historien américain.
 Michel Lippert, SS allemand.
 Robert L. Lippert, producteur américain.
 Rudolf Lippert (1900-1945), champion olympique de Concours complet d'équitation et Generalmajor allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
 Stéphane Lippert, journaliste français.
 , acteur allemand.

Paronyme 
 , quartier de Leupoldsgrün.